Gelencsér Gábor (1953) újságíró
 Gelencsér Gábor (1961) Balázs Béla-díjas esztéta, filmkritikus
 Gelencsér Gábor (1980) footgolfjátékos, sportvezető